Strug – ręczne narzędzie do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych
 Strug – maszyna strugowa, stosowana w górnictwie głębinowym
 Strug – rzeka w województwie podkarpackim, prawy dopływ Wisłoka
 Strug – budynek szkoły im. Kenara w Zakopanem
 Strug – wieś w Słowenii, w gminie Makole

Osoby o tym nazwisku:
 Adam Strug
 Andrzej Strug
 Karol Strug

Zobacz też 
 Strug elektryczny